JJ steht für:
 Jiu Jitsu, einen japanischen Kampfsport
 Ju-Jutsu, einen deutschen Kampfsport
 Jesu Juva, eine lateinische Phrase
 JJ (Band), eine schwedische Band
 Jason Jr., den unbemannten Tauchroboter der Woods Hole Oceanographic Institution
 für die Texas Hold’em Pokerstarthand Bube Bube (englisch Jack Jack, auch „Jay Jay“)
 LATAM Airlines Brasil (IATA-Code), brasilianische Fluggesellschaft

JJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Gjøvik in der Provinz Innlandet

Siehe auch:
 JJ1

Abkürzung